Báez ist ein spanischer Familienname. Außerhalb des spanischen Sprachraums tritt vereinzelt die anglisierte Form Baez auf.

Herkunft und Bedeutung 
Zur Etymologie des Namens Báez existieren unterschiedliche Angaben. So soll der Name z. B. von einem mittelalterlichen Vornamen griechischen Ursprungs abgeleitet sein, andererseits wird er als spanisch-baskischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Baskenlandes“ angegeben.

Namensträger 
 Albert Baez (Albert Vinicio Báez; 1912–2007), US-amerikanischer Physiker mit mexikanischen Wurzeln
 Armando Báez Pinal (* 1961), mexikanischer Politiker
 Arturo Báez, mexikanischer Fußballtorhüter
 Buenaventura Báez (1812–1884), fünfmaliger Präsident der Dominikanischen Republik
 Carlos Báez (* 1948), puerto-ricanischer Leichtathlet
 Dave Baez (* 1971), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Enrique Báez (* 1966), uruguayischer Fußballspieler

 Firelei Báez (* 1981), dominikanische Künstlerin
 Giovanny Báez (* 1981), kolumbianischer Radrennfahrer
 Héctor Báez († 2014), dominikanischer Basketballspieler
 Jaime Báez (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Joan Baez (Joan Chandos Báez; * 1941), US-amerikanische Folk-Sängerin mit mexikanischen Wurzeln
 John Baez (* 1961), US-amerikanischer mathematischer Physiker
 Juan Báez (1935–2022), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Lázaro Báez (* 1956), argentinischer Bauunternehmer
 Lourdes Báez (* 1969), puerto-ricanische Softballspielerin
 María Báez (* 1991), paraguayische Schwimmerin
 Mario de Jesús Báez (1924–2008), dominikanischer Komponist und Musikverleger
 Nazyl Báez Finol (* 1932), venezolanische Komponistin, Dirigentin und Musikpädagogin
 Ramón Báez (1858–1929), dominikanischer Politiker und provisorischer Präsident der Dominikanischen Republik
 Richart Báez (* 1973), paraguayischer Fußballtorhüter
 Sebastián Báez (* 2000), argentinischer Tennisspieler
 Silvio José Báez Ortega (* 1958), nicaraguanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Managua
 Víctor Báez Ceja (* 1959), mexikanischer Politiker
 Víctor Manuel Báez Chino († 2012), mexikanischer Journalist
 Victoria Baez (* 19**), argentinische Biathletin
 Walt Báez (* 1978), uruguayischer Fußballspieler
 Xavier Báez (* 1987), mexikanischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Spanischer Personenname